Сіменс — одиниця вимірювання електричної провідності в системі SI.
 Siemens — другий у світі міжнародний концерн

 Вернер фон Сіменс (1816—1892) — німецький інженер, винахідник, учений, промисловець, засновник фірми Siemens, громадський і політичний діяч.
 Вільям Сіменс (1823—1883) — німецький землевласник, інженер.
 Карл Генріх фон Сіменс (1829—1906) — німецький інженер, промисловець, голова фірми Siemens.
 Сіменович-Сіменс Мирослав (1885—1967) — український громадський і політ. діяч у США.
 Християн Фердинанд Сіменс (1787—1840) — німецький землевласник.

Посилання 
 
Німецькі прізвища